Luisa di Borbone-Montpensier, figlia di Gilberto di Borbone-Montpensier e di Chiara Gonzaga, andata sposa a André III de Chauvigny († 1503), principe di Déols e visconte di Brosse, e in seconde nozze a Luigi di Borbone-Vendôme; non ebbe figli
Luisa di Borbone (1603-1637), figlia di Carlo di Borbone-Soissons e di Anna di Montafià, andata sposa al principe Enrico II di Orléans-Longueville
Luisa di Borbone-Francia (1737-1787), figlia di Luigi XV di Francia e di Maria Leszczyńska; monaca carmelitana
Luisa di Borbone-Napoli, principessa di Napoli e Sicilia, figlia di Ferdinando I delle Due Sicilie e dell'l'arciduchessa Maria Carolina d'Asburgo-Lorena, andata sposa al cugino Ferdinando d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana

Pagine correlate 
Maria Luisa di Borbone